Лерер — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Лерер Олександр Михайлович (нар. 1946) — російський радіофізик, доктор фізико-математичних наук, професор Ростовського державного університету.
 Джим Лерер (1934—2020) — американський журналіст і коментатор.
  (нар. 1981) — американський письменник, журналіст і блогер.
 Лерер Йосиф Гедалевич (1880—1941) — український та польський диригент і композитор.
  (нар. 1939) — американська письменниця, дружина Джима Лерера.
 Лерер Леонід Юхимович (1943—2014) — молдавський та ізраїльський математик.
 Том Лерер (нар. 1928) — американський композитор і співак, сатирик і математик.
  (1915—2004) — консервативний рабин.
  (1922—2016) — німецький єврей, який вижив учасник повстання в концтаборі [Собібор].
 Лерер Лерер (1914—1990) — югославський партизан, псевдонім «Войо Тодорович».

Єврейські прізвища